Проспе́кт Исмаи́ла Самани́ () — одна из главных улиц города Душанбе — столицы Таджикистана.

География 
Проспект проходит с востока на запад на север по территории районов Исмоили Сомони и Сино. Начинается от проспекта Рудаки у дома-музея Сухроба Курбанова, пересекает проспект Хафиза Шерози и реку Варзоб и заканчивается у проспекта Абдуали Сино. Длина проспекта составляет 2 километра 700 метров.

История 
В советское время проспект назывался улицей Путовского (встречается также вариант проспект Путовского). современное название в честь эмира Исмаила Самани получил в 1990-х в рамках кампании по возрождению национальной идентичности. Сегодня проспект Исмаила Самани считается одной из наиболее престижных улиц города. Квартиры в жилых домах, расположенных вдоль проспекта, стоят значительно дороже жилого фонда большей части города.

Застройка 

 дом 11 — Национальный музей Таджикистана
 дом 14 — культурно-развлекательный комплекс «Кохи Навруз»
 дом 26 — концертный зал «Кохи Борбад»
 дом 45 — Дворец тенниса
 дом 47 — Исмаилитский центр
 дом 26/1 — Hyatt Regency Dushanbe Hotel

Примечания 

Проспекты Душанбе